Аркуша Олег Миколайович — генерал-майор.
 Аркуша Олена Георгіївна ( 1970) — український історик.
 Аркуша Тетяна Антонівна (1926–?) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.